Герай Лятиф оглы Асадов (; 1923, , Карягинский уезд — 12 октября 1944, Маргита, Румыния) — участник Великой Отечественной войны, стрелок 281-го гвардейского стрелкового полка 93-й гвардейской стрелковой Харьковской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта, гвардии сержант, Герой Советского Союза.

Биография 
Герай Асадов родился в 1923 году в селе  (ныне в  Азербайджана). По национальности — азербайджанец. После получения начального образования работал в колхозе.

В 1942 году Асадов был призван в Красную Армию и с июня того же года на фронте. Сражался на Курской дуге и в Молдавии. 6 октября 1944 года в бою за село Влаха, находящийся в 10 км юго-западнее румынского города Клуж, Асадов первым ворвался в расположение противника и гранатами уничтожил более 10 немцев. В бою за город Хуандин он уничтожил расчёт миномёта противника и открыл из него огонь, в результате чего погибли более двух десятков немецких солдат и офицеров. 12 октября в ходе боёв за станцию Маргита в Северной Трансильвании гвардии сержант Герай Асадов гранатами забросал пулемётное гнездо противника, препятствовавшее наступлению. Однако при попытке атаки, пулемёт вновь открыл огонь. Не имея больше гранат, Асадов с криком «Вперёд, за Родину!» закрыл своим телом амбразуру огневой точки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Награды 
 Орден Красного Знамени;
 Орден Ленина;
 Герой Советского Союза — указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

Память 
Именем Асадова названа одна из улиц Баку, а также совхоз и средняя школа в родном селе и улица в городе Бейлаган.

См. также 
 Азербайджан в Великой Отечественной войне
 Список азербайджанцев, удостоенных звания Герой Советского Союза
 Матросов, Александр Матвеевич

Примечания

Ссылки 
 Последнее письмо Асадова.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру